Ollomont est le nom de:
 Ollomont, village de la commune d'Houffalize (Belgique)
 Ollomont, commune de la Vallée d'Aoste (Italie)